Clarion Township (Pennsylvanie)
Clarion Township (Illinois)